Le chicotin (de l'ancien français alloeu cycoterne, c'est-à-dire aloès de Socotra) désigne le suc amer de certaines plantes :
 au départ l'aloès
 également la coloquinte

d'où l'expression "amer comme chicotin".

C'est également un des noms vernaculaires du bolet amer, ou bolet de fiel.

Enfin, les Chicotins sont une des nations indigènes du Canada.